Мю́лльхайм ():

 Мюлльхайм (Баден) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Мюлльхайм (Тургау) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.

См. также 
 Мюльхайм